Locasun est un site français de réservation en ligne créé en 2001 spécialisé dans les locations de vacances et campings sur internet.

En 2019, le site est racheté et devient une filiale du groupe leboncoin. En 2022, environ 140 000 annonces de location en France et en Europe étaient disponibles à la réservation en ligne.

Historique 
En 2001, Locasun est créée par Philippe Maujean et Alexandre Langhade à Franconville, près de Paris.

En 2010, Locasun développe un second site, Locasun-vp, qui propose à ses membres des ventes privées avec des offres de séjours à prix réduit.

En 2015, l'espace « propriétaire » est créé, permettant aux propriétaires la mise en ligne de leurs annonces sur le site. 

En 2019, Locasun devient une filiale du groupe leboncoin, appartenant lui même au groupe Adevinta. Les employés de Locasun sont répartis entre Paris et Barcelone.

Références 

Site web marchand
Site web lancé en 2001